Křída je pojem užívaný ve více významech:

 křída – geologické období křídy, též geologická vrstva horniny z tohoto období
 spodní křída
 svrchní křída
 křída (hornina)
 školní křída – nástroj k psaní na tabuli z křídy nebo její náhražky
 krejčovská křída – kus mastku užívaný krejčími na označování střihů
 Křída (Ralsko) – zaniklá obec v katastrálním území Jabloneček města Ralsko v okrese Česká Lípa
 Křída (hrad) – zaniklý hrad u výše uvedené vesnice nad potokem Zábrdka, na východním okraji bývalého vojenského prostoru Ralsko; dochovány příkopy, val a stopy po zbytcích budov, zřícenina leží mimo značené cesty
 Křída (Stádlec) – část obce Stádlec v okrese Tábor
 Křída (Zeměplocha) – fiktivní země na Zeměploše

Externí odkazy